Le minaret de Djâm en Afghanistan.
 Djam, film dramatique franco-greco-turc réalisé par Tony Gatlif, sorti en 2017.

Voir aussi